Гуссенві́ль, Ґуссенвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на захід від Парижа, 105 км на північ від Орлеана, 37 км на північ від Шартра.

Історія 

1 січня 2015 року до Гуссенвіль приєднали колишній муніципалітет Шампань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 327 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 934,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гуссенвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гуссенвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар